Michael Fisher, Mike Fisher
 Michael Fisher (1918–2003) – brytyjski duchowny anglikański, biskup St Germans
 Michael E. Fisher (1931–2021) – brytyjski fizyk, chemik i matematyk
 Mike Fisher, Michael J. Fisher (ur. 1943) – amerykański kierowca wyścigowy
 Michael Fisher (ur. 1958) – amerykański duchowny katolicki, biskup Buffalo
 Mike Fisher  (ur. 1980) – kanadyjski hokeista